Sipirok (plaats), een plaats in het onderdistrict Portibi
 Sipirok (onderdistrict), een onderdistrict van Tapanuli Selatan